New Zealand Sevens 2006 – siódma edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju New Zealand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 3–4 lutego 2006 roku na Westpac Stadium w Wellington będąc trzecim turniejem sezonu 2005/2006.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Westpac Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2005/2006 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane w grudniu 2005 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

Faworytami była najwyżej rozstawiona czwórka zespołów – czołowa trójka cyklu oraz broniący tytułu gospodarze. Wszyscy faworyci awansowali w komplecie do ćwierćfinałów, choć jedynie Anglia i Fidżi uczyniły to z kompletem zwycięstw. W półfinałach reprezentanci RPA wyszli górą z pojedynku z Francuzami awansując do pierwszego w tym sezonie finału, zaś Fidżyjczycy do trzeciego pokonując znacznie odmłodzony zespół gospodarzy – nie licząc dwóch weteranów (Tafai Ioasa i Amasio Valence) pozostała dziesiątka (m.in. Cory Jane, Nigel Hunt, Lote Raikabula czy DJ Forbes) miała na koncie łącznie zaledwie siedem turniejów. W decydującym meczu kibice obejrzeli hattrick Williama Rydera, dla drugiej zaś strony punktowali Fabian Juries i Gio Aplon, którego przyłożenie nie zakończone podwyższeniem wyrównało wynik i spowodowało konieczność przeprowadzenia dogrywki. W niej świetnymi zwodami i sprintem przez niemal całą długość boiska popisał się Neumi Nanuku i jego punkty dały ostatecznie triumf w zawodach podopiecznym Waisale Sereviego. Najwięcej punktów – w drugim turnieju z rzędu – zdobył Stefan Basson, zaś w klasyfikacji przyłożeń z ośmioma zwyciężył reprezentant Wysp Cooka, Koiatu Koiatu.

Sponsorem tytularnym zawodów ponownie była AXA. Normalne dwudniowe bilety kosztowały w granicach 90–130 NZD i wszystkie zostały sprzedane w ciągu jednego dnia.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2005/2006)
New Zealand Sevens
2006 w Nowej Zelandii